Вратиславице-над-Нисоу (, ) — городская часть и кадастровый район города Либерца в Чехии. Район расположен с обеих сторон реки Нисы.

Население

Примечания

Ссылки 
 www.liberec.cz
 www.maffersdorf.de 

Либерец